Серена і Вінус Вільямс успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Саманта Стосур і Ренне Стаббс з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (півфінал)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (фінал)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чемпіонки)
  Сє Шувей /  Пен Шуай (1 коло)
  Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (2 коло)
  Вікторія Азаренко /  Олена Весніна (3 коло, знялись через тепловий удар)
  Марія Кириленко /  Флавія Пеннетта (1 коло)
  Ліза Реймонд /  Віра Звонарьова (1 коло)
  Бетані Маттек-Сендс /  Надія Петрова (3 коло)
  Нурія Льягостера Вівес  /  Марія Хосе Мартінес Санчес (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Ваня Кінґ (чвертьфінал)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє (3 коло)
  Наталі Деші /  Мара Сантанджело (1 коло)
  Чжуан Цзяжун /  Саня Мірза (2 коло)
  Світлана Кузнецова /  Амелі Моресмо (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2009 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір